Симако́в () — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Симаков, Владимир Сергеевич (род. 1952) — российский поэт и историк, составитель «Словаря исторических терминов».
 Симаков, Вячеслав Васильевич (род. 1936) — советский футболист, вратарь.
 
 Симаков, Каюм Мухамеджанович (1904—1984) — заместитель председателя Совета министров Казахской ССР (1961—1968).
 
 
 Симаков, Олег Александрович (род. 1976) — российский футболист.
 Симаков, Роман Николаевич (1984—2011) — российский боксёр.
 Симаков, Тимофей Алексеевич (1909—1944) — Герой Советского Союза.
 Симаков, Фёдор Фёдорович (1915—1950) — Герой Советского Союза.